Пропорция — многозначный термин:
 Пропорция (архитектура)
 Пропорция (математика)